Международный аэропорт Бени ()  — расположен в 12 км к северу от одноименного города Бени, рядом с селением Мавиви, провинция Северное Киву, на северо-востоке Демократической Республики Конго.

Авиакомпании и направления

История 

В 2015 году в аэропорту Бени было 3612 взлетов и посадок (из которых 3389 внутренних), в общей сложности 9501 пассажир (все внутренние), 5 тонн прибывающих грузов (все внутренние) и 22 тонны исходящих грузов (все внутренние).

В 2017 году произошло асфальтирование взлетно-посадочной полосы. Финансирование работ проводилось .

Ссылки 
 Информация об аэропорте для FZNP
 Информация об аэропорте для BNC

См. также 
 Н’джили (аэропорт)
 Список аэропортов Демократической Республики Конго
 Воздушный транспорт в Демократической Республике Конго

Примечания 

Аэропорты Демократической Республики Конго